Die Saison 2018/19 der Regionalliga Nord war die 36. Spielzeit der Fußball-Regionalliga Nord und die elfte Saison der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 27. Juli 2018 mit dem Spiel zwischen Hannover 96 II und dem TSV Havelse eröffnet.

Ab dieser Saison 2018/19 galt eine neue Aufstiegsregelung in der Form, dass insgesamt vier statt vormals drei Mannschaften aus den fünf Regionalligen in die 3. Liga aufstiegen. Dabei stellten die Meister der Regionalligen Südwest, Nordost und West je einen direkten Aufsteiger. Die Meister der Regionalliga Bayern und der Regionalliga Nord spielten in einem Aufstiegs-Play-off um den vierten Aufstiegsplatz.

Für den Aufstieg in die Regionalliga Nord galt in diesem Jahr,  dass der Meister der Oberliga Niedersachsen direkt aufstieg. Die Meister aus den Oberligen Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen spielten in einer Dreiergruppe zwei weitere Aufsteiger aus. Den letzten verbleibenden Platz spielte der Vizemeister aus der Oberliga Niedersachsen in einer Relegation gegen den Fünfzehnten (Viertletzten) der Regionalliga aus.

Saisonverlauf 
Der VfL Wolfsburg II, der sich ab dem neunten Spieltag nicht mehr von der Spitzenposition verdrängen ließ, stellte am 25. Spieltag mit seiner 22. Partie ohne Niederlage in Folge den Rekord des VfB Oldenburg aus der Saison 2015/16 ein. Einzig der VfB Lübeck, die Mannschaft mit dem höchsten Zuschauerschnitt der Liga, war über weite Strecken der einzige direkte Konkurrent. Das 8:0 der Wolfsburger Reserve am 7. Spieltag gegen den TSV Havelse bildete zugleich den höchsten Saisonsieg. Am 33. Spieltag besiegelten die Niedersachsen die Regionalligameisterschaft und qualifizierten sich für das Drittligaaufstiegsspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München, scheiterte jedoch nach einem 3:1 und einem 1:4 erneut.

Die Aufsteiger VfL Oldenburg und Lupo Martini Wolfsburg standen bereits vor Saisonende als direkte Absteiger fest. Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder vervollständigte das Abstiegstrio, der Lüneburger SK Hansa hielt die Klasse über die Relegationsspiele gegen Eintracht Northeim.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nord 2018/19 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Der Absteiger aus dem Gebiet Nord der 3. Liga 2017/18:
  Werder Bremen II
 Die unterlegene Mannschaft aus der Aufstiegsrunde zur 3. Liga 2018:
  SC Weiche Flensburg 08
 Die verbleibenden Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 13 und 15 aus der Regionalliga Nord 2017/18:
  Hamburger SV II
  VfL Wolfsburg II
  VfB Lübeck
  1. FC Germania Egestorf/Langreder
  FC St. Pauli II
  SSV Jeddeloh
  Hannover 96 II
  Eintracht Norderstedt
  Lüneburger SK Hansa
  TSV Havelse
  SV Drochtersen/Assel
  VfB Oldenburg
  BSV Rehden
 Der Meister der Oberliga Niedersachsen 2017/18:
  Lupo Martini Wolfsburg
 Die beiden bestplatzierten Mannschaften der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord:
  Holstein Kiel II
  VfL Oldenburg

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Als Meister war VfL Wolfsburg II  für die Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga sportlich qualifiziert. Gegen den Meister der Regionalliga Bayern, FC Bayern München II, scheiterte die Mannschaft aber nach einem 3:1 Heimspielsieg durch eine 1:4-Niederlage im folgenden Auswärtsspiel. Nach 2014 und 2016 war dies bereits das dritte Mal, dass VfL Wolfsburg II in der Aufstiegsqualifikation dem jeweiligen Gegner unterlag.

Abstieg aus der Regionalliga Nord

Die genaue Anzahl richtet sich auch nach der Zahl der Absteiger aus der 3. Liga 2018/19. Im Regelfall steigen drei Vereine ab, während der Verein auf Platz 15 (falls der Meister der Regionalliga Nord die Aufstiegsspiele gewinnen sollte: Platz 16) eine Relegation mit dem Vizemeister der Oberliga Niedersachsen bestreitet.
Es gilt folgendes Schema:

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nord 2018 19
2018